Барио Тлатенко има више значења:

 Барио Тлатенко (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Тлатенко (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику